Astronomija:

Messier 43, emisijska maglica u zviježđu Orion, dio M42

Automobili

BMW M43, klipni motor za automobile

Vojska

M43 - naziv za streljivo (7.62 mm x 39 mm) za sovjetsku karabinske puške.